Slovo thymus má více významů:

 brzlík — orgán
 mateřídouška — latinský název této rostliny

Externí odkazy